Финал Кубка Испании по футболу 2006/2007 состоялся 23 июня 2007 года. «Севилья» переиграла «Хетафе» со счётом 1:0 и стала обладателем Кубка Испании.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на as.com

2007
Испания
Матчи ФК «Севилья»
Матчи ФК «Хетафе»
События 23 июня
Июнь 2007 года
Спорт в Испании в 2007 году
Спортивные соревнования в Мадриде